Гриби (у широкому сенсі, ) — філогенетично різнорідна група морфологічно подібних гетеротрофних (тобто, безхлорофільних) організмів, яка є предметом вивчення мікології.
 Справжні гриби («гриби» у вузькому сенсі, ) — підцарство еукаріотичних організмів (Fungi), до якого, зокрема, належить переважна більшість шапинкових грибів.
 Гриб (у побутовому сенсі) — плодове або спорове тіло грибів (у широкому сенсі цього слова).
 «Гриби» — ірландський фільм жахів Педді Бретнека (2007)
 «Гриби» — український короткометражний фільм Валерія Шалиги (2012)

Див. також 
 «Грибы» — український музичний гурт
 Гриби з Юггота — цикл сонетів Говарда Філліпса Лавкрафта